Зо́внішня торгі́вля Росі́йської Федера́ції (у фактично діючих цінах; мільйонів доларів США)

Див. також 
 Найбільші зовнішньоекономічні партнери Росії
 Зовнішня торгівля України за регіоном
 Зовнішня торгівля СНД
 Зовнішня торгівля екс-країн СРСР 
 Зовнішня торгівля країн Балтії
 Зовнішня торгівля країн Митного союзу
 Економічні райони Російської Федерації 
 Економіка Російської Федерації

Джерела 
 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/26-01.htm 

Зовнішня торгівля Росії
Регіональна економіка
Міжнародна торгівля